Бе́ри (Бью́ри; ):
 Бери — город в Англии.
 «Бери» — английский футбольный клуб.

Фамилия 
 Бери, Балинт фон — немецкий кёрлингист.
 Бери, Уильям Генри (1859—1889) — английский преступник, подозревавшийся в причастности к убийствам, приписываемым Джеку Потрошителю. 
 Бьюри (Бери), Джон Багнелл  (1861—1927) — ирландский историк, искусствовед и филолог.
 Бьюри (Бери), Эдмунд (1884—1915) — британский игрок в рэкетс.

См. также 
 Бери-бери
 Бери-Сент-Эдмундс
 Берри
 Бэрри
 Бьюри